Livio Lorenzon (1923-1971) – attore italiano, fratello dell'attore Gianni Solaro
 Tiziano Lorenzon (n. 1961) – ex cestista italiano
 Stadio Marco Lorenzon – impianto sportivo di Rende (CS)

Pegine correlate 
Lorenzoni